Вакарино — название населённых пунктов в России:
 Вакарино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Вакарино — деревня в Казанском районе Тюменской области.

См. также 
 Вакорино